La palabra edil puede referirse a:

 Edil, cargo del cursus honorum romano.
 Edil (ayuntamiento), nombre por el que también son conocidos los concejales.
 Edil (Nueva Inglaterra), miembro de la ejecutiva en las localidades de la región de Nueva Inglaterra (Estados Unidos).
 Edil (Uruguay), miembro de una Junta Departamental en Uruguay.
 Edil curul, magistrado romano.
 Edil plebeyo, magistrado romano.